«Одна ночь» (; также известен под названиями  и ) — государственный гимн Буркина-Фасо с 1984 года. Автором текста и музыки стал тогдашний глава страны, известный революционер и панафриканист Тома Санкара.

Несмотря на то, что после убийства Санкары группой заговорщиков во главе с Блезом Компаоре в 1987 году старый курс был полностью свёрнут, текст гимна (выдержанный в духе антиимпериализма) не подвергался изменениям.

Текст

Ссылки 

Буркина-Фасо
Государственные символы Буркина-Фасо
Песни 1984 года